Une ballotte est une barre d'émail intensément colorée destinée soit à colorer toute une composition de verre, soit, après concassage, à s'intégrer au verre d'un objet en cours de réalisation à chaud.

Une ballotte est une petite boule utilisée parfois pour le tirage au sort, notamment dans le domaine politique, voir Tirage au sort et Tirage au sort en politique.